Baldwin Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Pond (Massachusetts), im Middlesex County
 Baldwin Pond (New York), im Schoharie County
 Baldwin Pond (Vermont), im Addison County